Показа́тельный проце́сс:
 Показательный процесс (советский термин) — название, бытовавшее в советской России для судебных процессов, которым власть придавала особое политическое значение.  
 Показательный процесс (судебный фарс) — открытый судебный процесс, в отношении которого существуют значительные основания предполагать предрешённость обвинительного приговора, вынесенного действующей властью во внесудебном порядке до начала процесса.
 «Показательный процесс: История Pussy Riot» —  российско-британская документальная драма кинорежиссёров Майка Лернера и Максима Поздоровкина.